Бедиха Гюн (; 26 октября 1994, Конак, Измир, или Диярбакыр, Турция) — турецкая женщина-борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы и Исламских игр, участница Олимпиады. Победитель Средиземноморских игр.

Спортивная карьера 
Вольной борьбой занимается с 2009 года под руководством Хабиля Кара в «Спортсклубе» Измира. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро проиграла на стадии 1/8 финала представительнице Северной Кореи Чон Мён Сук и заняла 18 место. На Исламских играх солидарности 2017 года в Баку заняла 3 место. В мае 2018 года на чемпионате Европы в Каспийске выиграла бронзовую медаль, победив в схватке за 3 место украинку Анну Войтову. В апреле 2019 года стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Бухаресте. В феврале 2020 года в третий раз подряд Гюн стала бронзовым призёром чемпионата Европы, завоевав медаль в Риме.

Спортивные результаты 
 Чемпионат мира по борьбе 2013 — 5;
 Чемпионат Европы по борьбе 2014 — 5;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2015 — 5;
 Европейские игры 2015 — 7;
 Чемпионат мира по борьбе 2015 — 12;
 Чемпионат Европы по борьбе 2016 — 11;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2016 — ;
 Олимпиада 2016 — 18;
 Исламские игры солидарности 2017 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2018 — ;
 Средиземноморские игры 2018 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2019 — ;
 Европейские игры 2019 — 5;
 Чемпионат Европы по борьбе 2020 — ;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Турции
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года